Espejismo hace referencia a varios artículos:

Ilusión óptica
Espejismo, aquella en la que los objetos lejanos aparecen reflejados en una superficie lisa como si se estuviera contemplando una superficie líquida que, en realidad, no existe.

Física cuántica
 Espejismo cuántico, resultado peculiar en el caos cuántico.

Cine y música
 Espejismo, película de 1972.
 Espejismo de amor, película de 1940.
 Mirage (Iluzija; trad. Espejismo), película de 2004.
 Espejismos, álbum musical del grupo El Otro Yo.

Otros 
 Espejismo ecológico, un concepto de la biología de la conservación.

Además